Уордроп () — фамилия британского происхождения.

Известные носители 
 Марджори Уордроп (1869—1909) — британская переводчица, лингвист, картвелолог, сестра Оливера Уордропа
 Оливер Уордроп (1864—1948) — британский дипломат, переводчик, картвелолог, брат Марджори Уордроп